Paddy Power es una casa de apuestas creada en Irlanda en 1988.

Historia 

Fue fundada en 1988 por Stewart Kenny, David Power, y John Corcoran tras juntar sus tiendas. En el año 2000 empezó sus operaciones en línea.

Referencias 

Empresas de juegos de azar